Loving (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
 Loving (televisieserie), een Amerikaanse soapserie tussen 1983 en 1995
 Loving (1970), een Amerikaanse komische dramafilm uit 1970
 Loving (1996), een Britse televisiefilm uit 1996, uit de anthologieserie Screen Two
 Loving (2016), een Brits-Amerikaanse biografische film uit 2016, over de onderstaande hooggerechtshofbeslissing
 Loving v. Virginia, beslissing van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten in 1967